Операция присваивания в языке программирования C++ обозначается знаком '='. Как и другие операторы в C++, она может быть перегружена.

Операция присваивания копированием - особый вид операции присваивания, используемый для присваивания объектов одного класса друг другу. Является одним из особых членов-функций и генерируется автоматически компилятором в случае, если нет явного объявления программистом. Код, сгенерированный компилятором, выполняет побитовое копирование.

Операция присваивания копированием отличается от конструктора копирования тем, что должна очищать члены-данные цели присваивания (и правильно обрабатывать самоприсваивание), тогда как конструктор копирования присваивает значения неинициализированным членам-данным.  Например:

My_Array first;           // инициализация конструктором по умолчанию
My_Array second = first;  // инициализация конструктором копирования
second = first;           // присваивание операцией присваивания копированием

В качестве особого случая следует отметить следующий вариант инициализации конструктором копирования:

My_Array second = My_Array();
В этом случае компилятор (например VC2013) сразу же без всяких опций оптимизации выполняет оптимизацию возвращаемого значения (RVO, return value optimization) и конструктор копирования не вызывается.

Перегрузка операции присваивания копированием 
Когда нужно сделать глубокие копии объектов необходимо также принять во внимание и обработку исключений. Одним из способов избежать ошибки перемещения ресурсов является следующий:
 Получаем новые ресурсы
 Освобождаем старые ресурсы
 Присваиваем объекту значения нового ресурса

class My_Array 
{

    int * array;
    int count;

public:

    My_Array & operator = (const My_Array & other)
    {
        if (this != &other) // защита от неправильного самоприсваивания
        {
            // 1: выделяем "новую" память и копируем элементы
            int * new_array = new int[other.count];
            std::copy(other.array, other.array + other.count, new_array);

            // 2: освобождаем "старую" память
            delete [] array;

            // 3: присваиваем значения в "новой" памяти объекту
            array = new_array;
            count = other.count;
        }
        // по соглашению всегда возвращаем *this
        return *this;
    }

    ...

};

Тем не менее, если успешный метод обмена доступен для всех членов и класс реализует конструктор копирования и деструктор (согласно Правилу трёх), самым коротким путём реализации присваивания копированием будет следующий способ:

public:

    void swap(My_Array & other) // обмен члена-функции (неудачи быть не должно!)
    {
        // обмен всех членов (и базовых субобъектов, если возможно) с other
        std::swap(array, other.array);
        std::swap(count, other.count);
    }

    My_Array & operator = (My_Array other) // Примечание: аргумент передается по значению!
    {
        // обмен this с other
        swap(other);

        // по соглашению всегда возвращаем *this
        return *this;

        // other уничтожается, освобождая память
    }

Причина, по которой операция = возвращает My_Array& вместо void, проста. Он разрешён для объединения присваиваний, как например:

array_1 = array_2 = array_3; // значение array_3 присваивается array_2 
                             // затем значение array_2 присваивается array_1

См. также 
 Перегрузка операций
 Операторы в Си и C++

Ссылки 

Синтаксис C++
Операции в программировании